Vía Colectora Acceso Norte de Ambato of E493, een toegangsweg tot de stad Ambato in Ecuador
 Vía Colectora Acceso Central de Ambato of E493A, een toegangsweg tot de stad Ambato in Ecuador
 Vía Colectora Acceso Sur de Ambato of E493B, een toegangsweg tot de stad Ambato in Ecuador